Серге́й Моисе́евич Лейбгра́д (род. 14 января 1962, Куйбышев) — русский поэт,
культуролог, публицист, теле- и радиоведущий, литературтрегер.

«…Границы между жанрами в творчестве Сергея Лейбграда весьма условны. Главное для него — ритм и приключения слова в бесконечных поисках смысла. Лейбград — туземец поэзии, чистый лирик, неустанно выметающий из своего дома сор шаблонных фраз и конвенциональных чувств и в неустанности этого действия понимающий его трагическую бессмысленность. Сизиф, любовно оглаживающий свой камень». (Ирина Саморукова)

Биография 
Родился в семье учительницы французского языка Клары Шмаевны Лейбград и военного врача Моисея Акивовича Лейбграда. Окончил с отличием Куйбышевский институт культуры (1984). Служил в армии. Женат, имеет двоих детей (дочь и сын).

Работал ответственным редактором-составителем «Историко-культурной энциклопедии Самарского края» (1990—1995), главным редактором радио «Эхо Москвы в Самаре» (1999—2002), литературным редактором архитектурного журнала «А. С. С. — Проект Волга». Создатель и главный редактор вестника современного искусства «Цирк Олимп» (1995—1998), где публиковались ведущие авторы неподцензурной и постмодернистской литературы (Вс. Некрасов, Г. Айги, Дм. Ал. Пригов, А. Сергеев, В. Тучков, Л. Рубинштейн, М. Айзенберг, И. Ахметьев, В. Кривулин, А. Ожиганов, Т. Кибиров, Г. Лукомников, А. Макаров-Кротков, Д. Воденников, С. Львовский и др.).

Автор и ведущий литературно-художественных и аналитических программ («Мера доверия», «Удовольствие от текста», «Эхо культуры», «Инверсия», «Славянский базар», «Дриблинг», «Избранное», «Вкус дня», «Свидетели Самары», «Утренний разворот») на радио «Эхо Москвы» в Самаре (1998—2002, 2010-2020 и с 2021), политических и художественно-экспериментальных программ («Метабола», «Впрочем», «Совет безопасности») на телеканале «Терра-НТВ» (Самара, 2000—2006), ток-шоу «Южная трибуна» на канале «РИО» и «Губерния» (с 5 мая 2006) и «Правила игры» на канале «ДЛД» (с 22 марта 2011).

Режиссёр-постановщик «драматических инсталляций» — «Картотека немоты» (по текстам Льва Рубинштейна, 1997), «Апуфеоз» (по текстам Дмитрия Пригова, 1998), «Пушкин после Пушкина» (1999) и перформансов. 

Автор 12 документальных фильмов из цикла «Музей самарского футбола» (премьера первой картины «Танго Виктора Карпова» состоялась 4 марта 2011 года на телеканале «ДЛД»). Фильм С. Лейбграда из этого цикла «Весь этот джаз Галимзяна Хусаинова» стал победителем второго Открытого фестиваля спортивного кино и телевидения в Тольятти (номинация «Спорт и общество», октябрь 2013 г.). 

Преподавал историю мировой художественной культуры в самарских вузах: Педагогическом университете, Гуманитарной академии, Академии искусств и культуры и Архитектурно-строительном университете. Инициатор и организатор всероссийских и международных фестивалей актуального искусства «Диалог без посредников», «Равновесие вина и любви», «Пушкин после Пушкина», «Европейские дни в Самаре» (1995—2005), куратор литературно-театрального фестиваля «Майские чтения» в Тольятти (1990—2007, 2009). 

Автор проекта и куратор Музея самарского футбола. Соредактор литературно-художественного и аналитического интернет-портала "Цирк «Олимп»+TV" (с 2011 года). Главный редактор информационного агентства и экспертного портала «Засекин» (с июня 2012 года до декабря 2017 года). 

Участник конгресса «Украина — Россия: диалог», проходившего 24—25 апреля 2014 года в Киеве.

23 января 2021 года Лейбград был задержан на митинге за освобождение Алексея Навального и других политических заключённых.  В марте 2022 года суд признал задержание незаконным. 

В 2022 году Сергей Лейбград осудил военную агрессию России против Украины.

Творчество 
«В текстах Лейбграда нет отдельных слов, есть цепочки, нить, пластика языка, которая поддерживает речевой поток в постоянном напряжении. Потому что тексты Лейбграда — это ускользающие смыслы невнятного бормотания, „кипяток сознания“, в который невозможно погрузиться, не обжегшись, и который невозможно остудить». (Галина Ермошина. Самарский верлибр на фоне российской поэзии)

Сергей Лейбград — автор шестнадцати книг стихотворений и эссе, изданных в Москве, Самаре и Тольятти. Победитель (первая премия) самарского областного фестиваля молодой поэзии (1989). Лауреат Фестиваля русской поэзии в Германии (1990) и фестиваля «Культурные герои XXI века» (1999). Участник Всемирного конгресса русской прессы в Нью-Йорке и Европейской академии поэзии в Хельсинки (2000), Первого международного фестиваля поэзии в Москве (2001), семинаров поэтов стран Балтии «НордВест» в России, Швеции, Финляндии, Эстонии и Литве (1996—2004), фестиваля современной российской поэзии «ГолосА» (2008, 2009, 2012) и международного фестиваля современного искусства «Белые ночи в Перми» (проект «Поэт в городе», 2012). Публиковал стихотворения и эссе в журналах и альманахах «Дружба народов», «Пушкин», «Русский журнал», «Новое литературное обозрение», «Остров», «Воздух», «Дирижабль», «Дети РА», «Лик», «День поэзии», «Истоки», «Золотой век», «Час культуры», «Послания», «Перформанс», ROAR и др. Тексты Лейбграда включены в антологии «Нестоличная литература», «Диалог без посредников», «Америка глазами русских писателей», «Времена и пространства: русская поэзия XX века», «Антология современной русской поэзии 1989—2009» (Франция, 2010), «Поэтический путеводитель» (Пермь: Культурный альянс, 2012), «Понятые и свидетели. Хроники военного времени. Вторая книга» (Тель-Авив, 2022), «Поэзия последнего времени. Хроника» (СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2022), переведены на английский, немецкий, французский, польский, финский, шведский, латышский, литовский и эстонский языки.
«Каждая следующая книга Сергея Лейбграда продолжает предыдущую и все отчётливее обозначает какую-то „передовую линию“. Позади неё — обстоятельства преодоленные, впереди — обстоятельства непреодолимые, но тем не менее преодолеваемые. Энергия такого наступательного сопротивления и есть, вероятно, основное свойство поэзии Лейбграда. Преодоление инерции: стихосложения, жизни. Не „сочинение“, а перенесенный в область словесности единый и единственный сюжет. Судьба, если хотите». (Михаил Айзенберг)
В 2003 году по итогам опроса, проведенного редакцией журнала «Босс» и самарским отделением Союза журналистов России, Сергей Лейбград был признан «Звездой Самарской губернии» в номинации «Поэзия». Лауреат общественной премии «Посол Самарской губернии» в номинации «Литератор и публицист 2003 года» . Лауреат премии за лучшую поэтическую публикацию литературно-художественного журнала «Футурум» в 2013 году. Стихотворение Лейбграда "приснилось..." вошло в премиальный лист литературной премии "Поэзия" в номинации "Стихотворение 2020 года".

Член Московского отделения Союза литераторов России.

Член Союза журналистов России. Член-корреспондент Самарской гуманитарно-эстетической академии.

Как отмечает доктор филологических наук Ирина Саморукова,

Лейбград почитается и в Самаре и далеко за её пределами как поэт, культуролог, публицист, редактор, преподаватель, историк-краевед, арт-провокатор, правозащитник, телеведущий, акционист, оппонент генерала Макашова …Словом, Лейбград — это образ жизни.

Книги 
 Своя чужая душа. Стихи. — Самара: Книжное изд-во, 1991. — 32 с.
 Силлабо-тонические стихи. Самара, 1992. — 52 с.
 Проба на испуг. Стихи. — Самара: Центр «Информ-видео-пресс», 1993. — 66 с.
 Самаритянин. Стихотворения. — М.: Современный писатель-Олимп, 1993. — 94 с.
 Словарь для опоздавшего. Стихи и проза. — Самара: ЛП «ВИФ», 1995. — 44 с.
 Лирический синдром. Стихи. — Самара: ЛП «ВИФ», 1998. — 62 с.
 Слепая вода. Стихи и эссе. — Самара: А. С. С.- Проект «Волга», 2000. — 48 с.
 Соблазн отчаяния (1982—2002). Стихи и другие тексты. —— Тольятти: Литературное агентство Вяч. Смирнова, 2002. — 255 с.
 Атипичная лирика. Стихи и эссе. — Самара: АНИ, 2003. — 56с.
 Безумие и нежность, или Опыт развоплощения. Самара: АНИ, 2006. — 88 с.
 Позёмка дыма, или Вне зоны действия сети. Самара: Ассоциация независимого искусства, 2006. — 64 с.
 Течение времени. Стихи. — Самара: ДСМ, 2008. — 116 с.
 О чём речь. Тринадцатая книга стихотворений. — Самара: ДСМ, 2012. — 80 с.
 Стеклянная мгла. — Самара: изд-во «Засекин», 2013 — 64 с. (Поэтическая серия "Цирка «Олимп»)
 Распорядок ночи: стихи. — Самара: изд-во «Засекин», 2016 — 72 с. (Библиотека "Цирка «Олимп»)
Убитое время: стихи. - Самара, изд-во «Слово», 2020 - 72 с.

Источники

Ссылки 
 
 Изображения Сергея Лейбграда на сайте «Лица русской литературы»
 Сергей Лейбград на сайте участников фестиваля современной поэзии «ГолосА»
 Сергей Лейбград выступает на фестивале «ГолосА»
 Антология современной поэзии
 Стихи Сергея Лейбграда на сайте «Библиотека Зимбабве»
 Стихи Сергея Лейбграда на сайте Союза писателей XXI века
 Редакция "Цирка «Олимп»
 Стихи участников фестиваля «НордВест»
 Сергей Лейбград на сайте «Журнальный зал»
 Русский журнал. Досье
 Самарский феномен осязаемой иллюзии
 Сергей Лейбград в антологии «Современная русская поэзия: 1989—2009»
 Лекция Сергея Лейбграда в «Арт-пропаганде»
 Авторские колонки Сергея Лейбграда на портале Засекин. Ру
О книге С.Лейбграда "Убитое время" (рецензия Л.Казарян в журнале "Знамя" (№ 10, 2020)

Русские поэты
Выпускники Самарской академии культуры и искусств
Журналисты России
Члены Союза журналистов России
Эссеисты России
Эссеисты по алфавиту